Ahi steht für:

 ein Volk, das in der Gegend um  die Stadt Lae auf Papua-Neuguinea lebt, siehe Ahi (Volk) 
 die Bezeichnung von Führern gildemäßig organisierter Männerbünde, die im 13. und 14. Jahrhundert in einigen anatolischen Städten, etwa in Ankara, großen politischen Einfluss besaßen, siehe Ahi (Vereinigung)
 in der indischen Mythologie eine dämonische Schlange und Name des Asura Vritra
 der Name eines verbreiteten Thunfischs, siehe Gelbflossen-Thun
 ein männlicher Vorname, bekannt aus biblischen Schriften und mit der Bedeutung „mein Bruder“:
 in 1. Chr 5, 15: Sohn von Abdiel
 in 1. Chr 7, 34: Sohn von Schemer

Ahi ist der Familienname folgender Personen:
 Eda Ahi (* 1990), estnische Schriftstellerin

AHI steht für:
 Allgemeiner Hoch- und Ingenieurbau
 Apnoe-Hypopnoe-Index, die Anzahl bestimmter Vorgänge bei der Atmung im Zusammenhang mit „Schlafbezogenen Atmungsstörungen“
 Audio Hardware Interface (Audiotreibersystem für Amiga-Computer)
 Amahai Airport (IATA-Code), Flughafen von Amahai auf Seram, Molukken
 Bahnhof Heide (DS100-Code)
 AHI (Miliz), eine pro-indonesische Miliz in Osttimor

ahi steht für:
 Tiagba (ISO-639-3-Code), eine der Kru-Sprachen

AHI